Рома́н Ка́рцев:
 Карцев, Роман Андреевич (настоящее имя — Роман Аншелевич Кац; 1939—2018) — советский и российский артист.
 Карцев, Роман Петрович (1919—1992) — капитан 1 ранга ВМФ СССР, командир 13-й БСРК (Ленинград)